Diamond Island (pel·lícula)
 Toponímia:
 Diamond Island (Austràlia), a Tasmània
 Diamond Island (Cambodja)
 Diamond Island (Canadà), a Terranova i Labrador
 Diamond Island (Grenadines)
 Diamond Island (Myanmar)
 Estats Units:
 Diamond Island (Illinois)
 Diamond Island (Kentucky)
 Diamond Island (Montana)
 Diamond Island (comtat de Cass), a Michigan
 Diamond Island (comtat de Keweenaw), a Michigan
 Diamond Island (Nou Hampshire)
 Diamond Island (comtat de Dodge), a Wisconsin
 Diamond Island (comtat d'Essex), a Nova York
 Diamond Island (comtat de Jefferson), a Nova York
 Diamond Island (comtat de Pierce), a Wisconsin
 Diamond Island (comtat de Warren), a Nova York
 Diamond Island (Minnesota)
 Diamond Island (Missouri)
 Diamond Island (Tennessee)
 Diamond Island (Texas)
 Diamond Island (Vermont)